Шарль Мари́я Габриэ́ль Брешилье́ Журде́н ( (1817—1886) — французский философ.

Биография

Сын Амабля Луи Мария Мишеля Журдена. Занимал высшие должности в министерстве народного просвещения и принимал участие в проведении через законодательный орган закона 15 марта 1850, передавшего начальное обучение в руки духовенства.

В своих работах Журден старался примирить религию с философией.

Работы 
 «Sur l’état de la philosophie naturelle en Occident, et principalement en France, pendant la première moitié du siècle» (1838)
 «Questions de logique» (1852)
 «Budget de l’instruction publique et des établissements scientifiques et littéraires» (1857)
 «La Philosophie de saint Thomas d’Aquin» (1858)
 «Budget des cultes en France depuis le concordat» (1859)
 «Sextus Empiricus et la philosophie scolastique» (1858)
 «Histoire de l’Université de Paris au XVII et au XVIII siècle» (1862—1864)
 «L’éducation des femmes au moyen âge» (1871)
и другие

Издания 
 «Oeuvres philosophiques d’Antoine Arnauld» (1845)
 «Oeuvres philos, de Nicole»
и прочие

Примечания

Литература 
 

Философы Франции
Философы XIX века